Ruta 158 o Carretera 158 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 158.

Chile 
 Ruta CH-158.

Carreteras por número